Пилюля:

 Пилюля () — твёрдая лекарственная форма.
 «Пилюля» — советский мультфильм 1983 года.

См. также 
 Пилюлькин — герой рассказов Носова про Незнайку.